Пушкинская премия — наиболее престижная литературная премия дореволюционной России, вручалась с формулировкой «за напечатанные на русском языке оригинальные произведения изящной словесности в прозе и поэзии».
 Премия имени А. С. Пушкина — академическая премия, учреждённая Академией наук СССР, а затем — Российской академией наук, вручающаяся с формулировкой «за выдающиеся научные работы в области литературной критики, теории и истории литературы».
 Литературная премия имени А. С. Пушкина — премия, учрежденная в 2000 году Алтайским краевым отделением КПРФ и Алтайской краевой писательской организацией в целях поддержки молодых поэтов. Лауреатам ежегодно в день проведения Пушкинских чтений 6 июня вручали диплом и денежное вознаграждение. В 2005 году появилась также Малая пушкинская премия. После 2016 года конкурсы на Пушкинскую премию не проводились, премии не вручались.
Государственная Пушкинская премия — премия за создание наиболее талантливых произведений в области поэзии. Существовала с 1999 по 2005 год.
 Немецкая Пушкинская премия — премия Гамбургского фонда Альфреда Тепфера за совокупность литературных заслуг. Существовала с 1989 по 2005 год.
 Новая Пушкинская премия — премия Фонда Александра Жукова, Государственного музея А. С. Пушкина и Государственного заповедника «Михайловское». учреждена в 2005 году.

См. также 
Медаль Пушкина

Примечания